Мо-цзы:
 Мо-цзы —  древнекитайский философ, разработавший учение о всеобщей любви.
 Мо-цзы — китайский экспериментальный спутник для квантовых коммуникаций.